Унди́ны (от  — «волна») в фольклоре народов Европы — духи воды, русалки. Кроме того:
 «» — повесть Ф. Фуке, сюжет которой активно разрабатывался в позднейшем искусстве:
 «» — опера Э. Т. А. Гофмана на либретто Ф. Фуке
 «Ундина» — поэма Василия Жуковского, вольный стихотворный перевод новеллы Ф. Фуке
 «» — пьеса Жана Жироду по мотивам новеллы Ф. Фуке
 «» — частично сохранившаяся опера Петра Чайковского по новелле Ф. Фуке
 (92) Ундина — астероид в Солнечной системе.
 «Ундина» — фильм (США, Ирландия, 2009).
 «» — фильм (Германия, Франция, 2020).
 SMS Undine (1902—1915) — корабль германского флота.

Примечания